Nădășelu (< ):
 Nădășelu (), o localitate în județul Cluj, Transilvania, România
 Conacul Lászay-Filip din Nădășelu, județul Cluj

Vezi și 
 Nádas
 Nădăștia (dezambiguizare)
 Nadăș (dezambiguizare)
 Nădășan
 Nádasdy (Nádasdi)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară